Åktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åktjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (5,78 ha)
Lilla Åktjärnen, sjö i Ånge kommun,  (18 ha)
Stora Åktjärnen, sjö i Ånge kommun,  (4,99 ha)
Södra Åktjärnen, sjö i Ånge kommun,  (5,09 ha)
Åktjärnen (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,81 ha)
Åktjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,82 ha)
Åktjärnen (Mo socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn